Zabójcze maszyn – powieść Philipa Reeve’a
 Zabójcze maszyn – amerykański film z 2018, ekranizacja